Шуахевский муниципалитет (  šuaxevis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Аджария. Находится на юго-западе Грузии, на территории исторической области Аджария. Административный центр — Шуахеви.

История

Население 
По состоянию на 1 января 2016 года численность населения муниципалитета составила 15115 жителей, на 1 января 2014 года — 22,9 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 21 850 чел.

Административное деление

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 68 населённых пунктов, в том числе 1 посёлок городского типа.
 Шуахеви ()
 Ахалдаба ()
 Баратаули ()
 Беселашвилеби ()
 Брили ()
 Бутураули ()
 Вани ()
 Варджанаули ()
 Гогадзееби ()
 Гогинаури ()
 Гомардули ()
 Гори ()
 Гундаури ()
 Дабадзвели ()
 Дарчидзееби ()
 Дгвани ()
 Джабнидзееби ()
 Джвари ()
 Джумушаури ()
 Жаниври ()
 Замлети ()
 Зеда-Кана ()
 Земо-Хеви ()
 Иакобаури ()
 Инцкирвети ()
 Карапети ()
 Квиахидзееби ()
 Квириаули ()
 Кидзинидзееби ()
 Клдисубани ()
 Кобалта ()
 Кутаури ()
 Лаклакети ()
 Ломанаури ()
 Махалакидзееби ()
 Мацквалта ()
 Момцвари ()
 Мопринети ()
 Мчедлури ()
 Нагвареви ()
 Нениа ()
 Нигазеули ()
 Окропилаури ()
 Оладаури ()
 Папошвилеби ()
 Потелаури ()
 Пуртио ()
 Самолети ()
 Схепи ()
 Такидзееби ()
 Тбети ()
 Тернали ()
 Томашети ()
 Хабелашвилеби ()
 Хичаури ()
 Цаблана ()
 Цанкалаури ()
 Цеква ()
 Целати ()
 Центерадзееби ()
 Цивадзееби ()
 Цинарети ()
 Цкарота ()
 Цхемлиси ()
 Чала ()
 Чанчхало ()
 Чвана ()
 Шубани ()

Примечания 

Муниципалитеты Грузии